En Pologne, Opiesin peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Opiesin, un village du powiat de Łęczyca,
 Opiesin, un village du powiat de Zduńska Wola.